Гендин:

 Гендин, Александр Моисеевич (1930—2015) — российский учёный, доктор философских наук.
 Гендин, Анатолий Александрович — российский гастрономический журналист, кандидат исторических наук.
 Гендин, Семён Григорьевич (1902—1939) — деятель советских органов государственной безопасности, и. о. начальника Разведывательного Управления РККА в 1937—1938.
 Гендин Файвуш Моисеевич (1924 - 1996) - советский (Кубань) нефтяник.